Grodd ist der Familienname folgender Personen:

 Uwe Grodd (* 1958), deutscher Dirigent und Flötist
 Wolfgang Grodd (* 1942), deutscher Radiologe/Neuroradiologe